Вильдеман:

 Вильдеман — город в Германии, курорт, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Вильдеман, Эмиль Огюст Жозеф де (1866—1947) — бельгийский ботаник.